26-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 30 января 1973 года в «Мэдисон Сквер Гарден», домашней арене клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». Команда «Восточного дивизиона» обыграла представителей «Западного дивизиона» со счётом 5:4. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и «Запада» Грег Полис, забросивший две шайбы, несмотря на поражение его команды, был признан самым ценным игроком матча всех звёзд и получил приз – автомобиль.

Тренер «Востока» Том Джонсон стал седьмым человеком, которому удалось принять участие в матче всех звёзд и в качестве игрока и в качестве тренера.

Страж ворот «Востока» Жиль Вильмур прервал свою рекордную «сухую» серию в матчах всех звёзд, которая продолжалась 79 минут 21 секунду, пропустив на 55-й секунде второго периода шайбу от Грега Полиса.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 26-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1972/73
Драфт НХЛ 1973

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1973 год в хоккее
Спортивные соревнования в Нью-Йорке